YKJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Key Lake (Canada)